Brot und Rosen steht für:

 Brot und Rosen (Slogan), Slogan aus einer Rede von Rose Schneiderman (1911)
 Brot und Rosen (1961), sowjetischer Film von Fjodor Filippow 
 Brot und Rosen (1967), deutscher Film von Horst E. Brandt und Heinz Thiel 
 Brød og roser, ehemalige norwegische Frauenrechtsorganisation

Siehe auch:
 Bread and Roses